est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 Heptanol
 heptan-1-ol, numéro CAS  ou 
 heptan-2-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-heptan-2-ol, numéro CAS 
 (S)-heptan-2-ol, numéro CAS 
 heptan-3-ol, numéro CAS , , mélange des énantiomères
 (R)-(-)-heptan-3-ol, numéro CAS 
 (S)-(+)-heptan-3-ol, numéro CAS 
 heptan-4-ol, numéro CAS 
 2-méthylhexan-1-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-2-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 (S)-2-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 3-méthylhexan-1-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-3-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 (S)-3-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 4-méthylhexan-1-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-4-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 (S)-4-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 5-méthylhexan-1-ol, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-5-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 
 (S)-5-méthylhexan-1-ol, numéro CAS 

 Éther
 1-méthoxyhexane, numéro CAS 
 2-méthoxyhexane, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-2-méthoxyhexane, numéro CAS 
 (S)-2-méthoxyhexane, numéro CAS 
 1-éthoxypentane, numéro CAS 
 2-éthoxypentane, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (R)-2-éthoxypentane, numéro CAS 
 (S)-2-éthoxypentane, numéro CAS 
 3-éthoxypentane, numéro CAS 
 1-propoxybutane, numéro CAS 
 2-propoxybutane, numéro CAS